Bohl ist:

 ein Ortsteil von Eschweiler, siehe Bohl (Eschweiler)
 der deutsche Name von Bóly, einer Kleinstadt im Süden Ungarns
 der Name von Haus Peter Martin Bohl, einem denkmalgeschützten Wohnhaus in Heilbronn
 die niederdeutsche Bezeichnung für eine Grundbesitzeinheit, Hausstätte mit Garten, Hauskoppel und einem Anteil an den Gemeindeländereien, Landstelle mit etwa 20–50 Hektar Land

Bohl ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Bohl (1909–1989), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Daniel Bohl (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Erich Bohl (* 1936), deutscher Mathematiker
 Ernst Bohl, Pseudonym von August Hornbostel (1786–1838), österreichischer Dichter
 Friedrich Bohl (* 1945), deutscher Politiker (CDU)
 Friedrich Bohl (Kanzler) (1601–1658), Kanzler von Schwedisch-Pommern
 Friedrich Bohl (Pfarrer) (1909–1965), deutscher evangelischer Pfarrer
 Georg von Bohl (1830–1896), österreichischer Generalmajor
 Jochen Bohl (* 1950), ehemaliger lutherischer Landesbischof in Sachsen
 Johann Christoph Bohl (auch: Bohlius, Bohle; 1703–1785), deutscher Mediziner
 Joseph Anton Bohl (1801–1878), deutscher Orgelbauer
 Klaus Bohl, deutscher Unternehmer und Kommunalpolitiker (Freie Wähler)
 Marianne Koller-Bohl (* 1953), deutsche Politikerin
 Martin T. Bohl (* 1962), deutscher Ökonom

 Piers Bohl (1865–1921), deutschbaltischer Mathematiker
 Samuel Bohl (auch: Bohlius, Bohle; 1611–1639), Hebraist und Professor in Rostock
 Steffen Bohl (* 1983), deutscher Fußballspieler
 Susanne Bohl (1738–1806), deutsche Gelegenheitsdichterin der Goethe-Zeit
 Thorsten Bohl (* 1967), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Wilhelm Bohl (1886–1958), katholischer Theologe und von 1923 bis 1934 Leiter der Münchner Volkshochschule

Siehe auch:
 Bohle (Begriffsklärung)
 Böhl